U sezoni 1974./75. jugoslavenski rukometni prvak je četvrti put zaredom postala momčad Borca iz Banje Luke.

1. savezna liga 

 Izvori: 
 Omladinski rukometni klub "Partizan" 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

2. savezna liga

Zapad 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split

Republičke lige (3. rang)

Hrvatska liga 

 Izvori: 
 50 godina rukometa na Labinštini  
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Bosna i Hercegovina 

 Izvori:  
 derventskim-korzom.blogspot.com

IV. i niži rangovi prvenstva

Hrvatska

Dalmatinska liga 
Četvrti rang natjecanja

 Izvori: 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat

Dalmatinska liga - Jug 
Peti rang natjecanja

 Izvori: 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici

Izvori 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan" ; Bjelovar, 1982.; str. 111-114
 Jasmina Gruičić: 50 godina rukometa na Labinštini, Labin, 2005.
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 derventskim-korzom.blogspot.com, Rukomet u Derventi početkom sedamdesetih, autor Damir Delić, pristupljeno 11. svibnja 2014.
  

1974-75